beato Michał Sopoćko, il Apostolo della Divina Misericordia
beato Miguel Agustín Pro, gesuita e martire mexicano